Příjmení Móži nosí více významných osobností:

 Aladár Móži (1923–1984) – slovenský houslista a hudební skladatel
 Alexander Móži (1936–2008) – slovenský houslista, etnomuzikolog, hudební skladatel a vysokoškolský pedagog
 Július Móži (1908–1968) – slovenský dirigent a hudební skladatel